Een overzicht van KRC Genk in het seizoen 1989/90, het eerste seizoen van de fusieclub in de tweede afdeling.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 1989-1990 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Diadora

Transfers

Zomer

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, E: Eindronde

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

KRC Genk naar seizoen